Патриции (Древний Рим)
 Патриции (постримская Европа)
 Патрициат (Средние века)